Turn Blue — восьмой студийный альбом американской блюзовой рок-группы The Black Keys, выпущенный 12 мая 2014 года лейблом Nonesuch Records.
Диск возглавил национальные хит-парады в США, Канаде и Австралии.

Об альбоме 
Группа The Black Keys начала запись диска Turn Blue в январе 2013 в Key Club в Benton Harbor (штат Мичиган), во время их прошлого концертного тура El Camino Tour.

Turn Blue был анонсирован 21 марта 2014 года в твиттере боксёра Майка Тайсона; там были указаны название альбома и гиперссылки на видео на YouTube с участием артиста Micah Fitzgerald.

5 мая 2014 года (за неделю до релиза) альбом стал доступен для стриминга на радио iTunes Radio. Через три дня группа в третий раз появилась на американском комедийном телевизионном скетч-шоу Saturday Night Live, представив там свои новые песни «Fever» и «Bullet in the Brain». Релиз Turn Blue состоялся 12 мая 2014 года.

Turn Blue дебютировал на первом месте в Billboard 200 (США) с тиражом в 164,000 копий, оставив на втором месте посмертный альбом Michael Jackson's Xscape; диск стал первым для группы Black Keys, достигшим № 1 в США. Также он дебютировал на № 1 в Австралии, став первым на вершине этого чарта.

Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: Rolling Stone, The Guardian, The Independent, Entertainment Weekly, Metacritic, NME, Mojo.

Список композиций

Участники записи 
The Black Keys
 Дэн Ауэрбах — вокал, гитара, клавишные.
 Патрик Карни — ударные, клавишные, перкуссия.
 Brian Burton — клавишные, фортепиано.
 Regina, Ann, и Alfreda McCrary — бэк-вокал на треках «Weight of Love», «Turn Blue», и «10 Lovers»

Чарты

Примечания

Ссылки 

Альбомы Nonesuch Records
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы The Black Keys